Хацон (погиб в 616) — вождь драговитов, командовавший войском, осаждавшим Салоники в 616 году.

Биография 
В 610 году племена склавинов воспользовались ослаблением Византии и перешли Дунай, после чего в течение следующих нескольких лет вместе с аварами разоряли Греческий полуостров, вытесняли местное население в греческие горные районы в центре полуострова и на острова Эгейского моря.

В 616 году Хацон во главе племён сагудатов, драговитов, ринхинов, велегезитов, ваюнитов и верзитов стоял под стенами Салоники. По свидетельству «Чудес святого Димитрия Солунского», склавины были настолько уверены в своей победе, что пришли со своими семьями и пожитками, ожидая, что город падёт и они будут жить в нём. Осаждающие разбили лагеря со своими предметами быта с востока, севера и запада, а чтобы отрезать город от моря, они построили огромное количество лодок по славянскому образцу (цельное бревно, из которого лодка и выдалбливалась). В ходе боя греки взяли Хацона в плен и казнили его. После смерти своего вождя склавины отступили от Салоников. Это была третья по счету склавинская осада этого города.

Примечания

Литература 
 I. Stawowy-Kawka: Historia Macedonii. Wrocław: Ossolineum, 2000, s. 43, 46-48 i 55. ISBN 83-04-04549-4.
 S. Turlej: Ziemie greckie w okresie średniobizantyńskim VII—XII wiek. W: Historia Grecji. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, s. okładka. ISBN 83-08-03816-6.
 T. Wasilewski: Historia Bułgarii. Wrocław: Ossolineum, 1988, s. 83-84. ISBN 83-04-02466-7.

Драговиты
Вожди славянских племён VII века
Средневековая Македония (Греция)
Казнённые монархи